Zwischenziel bezeichnet

 einen Abschnitt auf dem Weg zu einer Zielvereinbarung
 einen Abschnitt auf dem Weg zu einer Zielvereinbarung beim Militär, siehe Zwischenziel (Militär)

 eine Zwischenstation im Verlauf einer Flugreise, siehe Stopover